Le Poison d'amour est un roman court, d'Éric-Emmanuel Schmitt paru en 2014.

Résumé 

On suit les quatre protagonistes à travers l'écriture de leur journal intime. La présentation de la pièce Roméo et Juliette à leur école servira de scène au dénouement de l'histoire.

Éditions 

Édition imprimée originale
 .

Édition imprimée en gros caractères
 .

Édition imprimée au format de poche
 .

Traductions 
Le roman court a été traduite en allemand, bulgare, italien, perse, portugais et russe.

Notes et références

Liens externes 

Roman français paru en 2014
Roman d'Éric-Emmanuel Schmitt
Roman court